Ostrach ist ein geographischer Name:

 Ostrach,  Gemeinde im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg, besonders bekannt durch die Schlacht bei Ostrach von 1799
 Ostrach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Hundersingen, Gemeinde Herbertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Ostrach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern